Технічні об'єкти
 Дніпрельстан — 5-й ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро у м. Запоріжжі.

Села:
 Дніпрельстан — Запорізька область, Запорізький район

 Дніпрельстан — колишня назва села Затишне (Дніпропетровська область, Новомосковський район)
 Дніпрельстан — колишня назва села Панькове (Дніпропетровська область, Солонянський район)